Bosnien-Hercegovinas førstedivision 2010-11 var den 11. udgave af det bosniske mesterskab i fodbold. Turneringen blev afviklet fra august , 2010 og blev afsluttet i maj, 2010.

Borac Banja Luka vandt deres første bosniske mesterskab.

Tabel

Målscorer 
Pr. 19. maj, 2011; Kilde: NFSBiH 

Førstedivision i fodbold 2010-11
Fodboldsæson 2010-11